

Patronyme 
Gunnarsson est un patronyme suédois et islandais dérivé du prénom scandinave Gunnar. Il est notamment porté par :
 Ágúst Ævar Gunnarsson (né en 1976), batteur de rock ;
 Arnór Þór Gunnarsson (né en 1987), joueur de handball islandais ;
 Aron Gunnarsson (né en 1989), footballeur islandais ;
 Brynjar Gunnarsson (né en 1975), footballeur islandais ;
 Carl Gunnarsson (né en 1986), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Evert Gunnarsson (1929-2022), rameur suédois ;
  ;
 Jan Gunnarsson (né en 1962), joueur suédois de tennis ;
 Lisa Gunnarsson (née en 1999), athlète suédoise spécialiste du saut à la perche ;
 Logi Gunnarsson (né en 1981), joueur islandais de basket-ball ;
 Pétur Gunnarsson (né en 1947), écrivain islandais ;
 Róbert Gunnarsson (né en 1980), joueur islandais de handball ;
 Rutger Gunnarsson (1946–2015), est un musicien suédois ;
 Veigar Páll Gunnarsson (né en 1980), footballeur islandais.

Astronomie 
 (10265) Gunnarsson, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Notes et références 

Homonymie de patronyme islandais
Homonymie de patronyme suédois